Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) — функционировавший в 2008—2011 годах федеральный орган исполнительной власти России в ведении Министерства культуры России.

История 
В данном виде функционировала с 12 мая 2008 года, когда была реорганизована из Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультуры), созданной 12 марта 2007 года путём слияния Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия (Росохранкультуры) и Федеральной службы по надзору в сфере связи (Россвязьнадзора) и подчиненной напрямую Правительству РФ.

Была упразднена указом президента РФ от 8 февраля 2011 года № 155; функции Росохранкультуры были переданы Министерству культуры РФ.

Руководство 
Временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы на момент её упразднения являлся Петраков Виктор Васильевич, исполняющим обязанности заместителя руководителя Федеральной службы — начальник Управления делами службы Филимонов Вениамин Павлович.

В руководстве центрального аппарата на момент упразднения числились:

 Управление государственной охраны памятников истории и культуры. Начальник: Работкевич Александр Викторович.
 Управление по сохранению культурных ценностей. Начальник: Гаврилов Виктор Николаевич.
 Правовое управление. Начальник: Городничев Владимир Юрьевич.
 Управление делами. Начальник: Филимонов Вениамин Павлович.

Территориальные органы

Задачи службы 
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим функции по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности, а также по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны культурного наследия, осуществления контроля и надзора в сфере авторского права и смежных прав.

Примечания 

о
Федеральные службы России
Право интеллектуальной собственности
Охрана культурных ценностей